Андрей Видмар (, родился 15 марта 1956 в Любляне) — словенский хоккеист, защитник; хоккейный тренер.

Биография 
Многолетний игрок люблянского клуба «Олимпия Герц», начал карьеру в возрасте 17 лет. Семикратный чемпион Югославии. Выступал также за «Партизан», «Медвешчак», «Воеводину» и «Блед». В составе сборной Югославии провёл 140 игр, выступал на Олимпиаде в Сараево (в пяти играх очков не набрал, получил две минуты штрафа). В 2012 году введён в Словенский хоккейный зал славы.

Как тренер известен по работе с клубом «Блед» и различными молодёжными командами. В 2001—2004 годах — помощник главного тренера сборной Словении.

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Югославии
Хоккеисты Словении
Игроки сборной Югославии по хоккею с шайбой
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Медвешчак»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1984 года